Božena Griner, pijanistica i glasovirski pedagog

Studij glasovira je svršila na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 1960. god. kao prva studentica u klasi prof. Matusje Blum, kojoj je nekoliko godina bila asistent. Kao pijanistica izuzetnog talenta je vrlo uspješno nastupala na Susretima muzičkih akademija Jugoslavije i imala brojne solističke i komorne koncerte. Njen talent i odličnu tehničku potkovanost je zapazio i čuveni ruski pedagog H. Neuhausa u čijoj prestižnoj klasi se usavršavala na Moskovskom konzervatorijuod 1961. do 1964. Od 1964. djeluje u Beogradu, gdje je svršila i postdiplomski studij u klasi prof. A. Pregera. Kao dugogodišnji pedagog Muzičke škole Mokranjac u radu s talentiranim pijanistima postiže izuzetne rezultate. Njeni učenici su dobitnici velikog broja nagrada na republičkim, saveznim i internacionalnim natjecanjima Dorian Griner ( ),(Veronika Koprivica, Aleksandar Filić, Bodin Starčević, Ana Nedeljkovć, Sonja Madić, Stefan Ćirić ( ), i drugi. Svojke veliko znanje i iskustvo Božena Griner je dijelila s mnogim talentiranim srbijanskim pijanistima srednje i mlađe generacije. Za svoje pedagoške rezultate je višestruko nagrađivana.

Božena Griner je najmlađa od četvoro djece Franje i Lidije Griner iz Mostara, koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata sakrili jednu židovsku djevojčicu koja je s porodicom pobjegla iz Austrije, Alizu Werdisheim. Zahvaljujući tome su priznati za Pravednike među narodima i njihova imena su zabilježena u muzeju Yad Vashem u Jerusalimu.

Izvori  
https://www.reverbnation.com/bozenagriner/songs
http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4021795

Bosanskohercegovački pijanisti
Bosanskohercegovački glazbeni pedagozi